Västra ören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västra ören (Saltvik, Åland), 
 Västra ören, Iniö, Åboland,

Se även
Västra örarna
Östra ören
Ören

Robotskapade Finlandförgreningar